Васи́лий Дми́триевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Василий Дмитриевич (1913—1992) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Василий Дмитриевич (1932—2001) — советский легкоатлет-десятиборец, рекордсмен мира.
 Кузнецов, Василий Дмитриевич (род. 1935) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда.